Испольнов — русская фамилия.

Известные носители:
 Испольнов, Александр Сергеевич (1947—1993) — советский поэт.
 Испольнов, Владимир Николаевич (1937—1999) — советский хоккеист, нападающий.